Clima - um padrão dos diversos elementos atmosféricos
Revista Clima - uma revista acadêmica brasileira que marcou a crítica paulistana, publicada entre 1941 e 1944

Desambiguação